Ален III:
 Ален III (ок. 997—1040) — граф Ренна и герцог Бретани.
 Ален III (после 981—990) — герцог Бретани, граф Нанта и Ванна.